Okręty US Navy o nazwie USS "Mackinac":
 Pierwszy USS "Mackinac" (1917) był jednostką patrolową. W służbie w latach 1917-19.
 Drugi USS "Mackinac" (AVP-13) był okrętem-bazą wodnosamolotów. W służbie w latach 1942-47.

Zobacz też
 USS 'Mackinaw"
 USRC "Mackinac" (1903)
 USCGC "Mackinac"

Mackinac